



Объекты архитектуры 
 
 
 
 Прочее
 Вознесенский — отель в Екатеринбурге

География

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Вознесенский — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Россия
 Вознесенский — посёлок в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Вознесенский — посёлок в Тюменцевском районе Алтайского края.
 Вознесенский — хутор в Зилаирском районе Башкортостана.
 Вознесенский — деревня в Нуримановском районе Башкортостана.
 Вознесенский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Вознесенский — посёлок в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Вознесенский — посёлок в Медведевском районе Марий Эл.
 Вознесенский — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
 Вознесенский — хутор в Петровском районе Ставропольского края.
 Вознесенский — посёлок в Каменском районе Тульской области.
 Вознесенский — починок в Завьяловском районе Удмуртии.

Транспорт 
 Вознесенский — обгонный пункт в Волгоградском регионе Приволжской железной дороги. Находится в одноимённом посёлке Ростовской области.

Другое 
 Вознесенский археологический комплекс — наземное каменное сооружение с кладом конца VII — начала VIII вв., известным как «вознесенский клад».
 Вознесенский 8-й уланский полк — кавалерийский полк Русской Императорской армии.
 Вознесенский пастушок — вымершая нелетающая птица из семейства пастушковые.
 Иваново-Вознесенский политехнический институт — высшее учебное заведение, которое было расположено в городе Иваново-Вознесенск.
 
 
 Вознесенский проезд — небольшай улица в центре Москвы на Пресне между Большой и Малой Никитскими улицами.
 
 Вознесенский фрегат — птица семейства фрегатовые, эндемик небольшого острова Боцмана.
 Вознесенский техникум пищевых производств — государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Краснодарского края.

См. также 
 Вознесение (село)
 Вознесенка
 Вознесеновка
 Вознесеновское
 Вознесенск (значения)
 Вознесенская
 Вознесенское
 Вознесенье

Примечания